Скоробога́тько — украинская фамилия.

Известные носители 
 Скоробогатько, Александр Иванович (род. 1967) — российский миллиардер, депутат Государственной думы от «Единой России».
 Скоробогатько, Александр Фёдорович (род. 1994) — российский легкоатлет.
 Скоробогатько, Андрей Викторович (род. 1968) — белорусский футболист, тренер.
 Скоробогатько, Анна Ивановна (1920—1942) — красноармеец.
 Скоробогатько, Василий Сергеевич (1921 — 1995) — полный кавалер ордена Славы.

См. также